Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2011 de l'US Open de tennis.

Primes et points

Faits marquants 
 Le Russe Mikhail Youzhny, demi-finaliste la saison passée, est éliminé dès le  par le Letton Ernests Gulbis.
 Le Colombien Alejandro Falla sauve 3 balles de match dans le  au  contre Viktor Troicki, le Serbe tête de série , avant de l'emporter.
 Le Suédois Robin Söderling, tête de série , déclare forfait au  pour cause de maladie. Il est remplacé par le Brésilien Rogério Dutra Silva.
 Le Britannique Andy Murray, tête de série , remonte un handicap de 2 sets de retard pour finalement s'imposer face au Néerlandais Robin Haase. Grâce à cette victoire, l'Écossais décroche aussi son ticket pour le Masters de Londres de fin d'année.
 À l'issue de sa victoire face au Croate Marin Čilić, le Suisse Roger Federer obtient lui aussi son billet pour le Masters de Londres.
 Le mardi  et le mercredi , tous les matchs sont annulés à cause des fortes averses qui ont inondé les courts.
 Les 4 premiers joueurs de l'ATP sont qualifiés pour les demi-finales et les matchs sont les mêmes qu'à Roland-Garros 2011.
 Roger Federer s'incline en demi-finale contre Novak Djokovic en 5 sets après avoir eu 2 balles de match, exactement comme en 2010.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky losers (repêchés)

Protected rankings (classements protégés)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2011
Tennis aux États-Unis en 2011
US Open Simple messieurs
Tennis en août 2011
Tennis en septembre 2011